Tribunal criminel peut faire référence à :
 Tribunal criminel, à Paris, désignation du tribunal criminel révolutionnaire avant le , 
 Tribunal criminel à Monaco,
 Tribunal criminel à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Voir aussi 
 Jury criminel en France